Леони́д Пота́пов:
 Потапов, Леонид Александрович (1928—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Потапов, Леонид Васильевич (1935—2020) — российский государственный деятель, первый президент Республики Бурятия.
 Потапов, Леонид Павлович (1905—2000) — советский этнограф.
 Потапов, Леонид Сергеевич (1907—1948) — советский шашист.